Deze lijst van spelers van het IJslands voetbalelftal geeft een overzicht van alle voetballers die minimaal dertig interlands achter hun naam hebben staan voor IJsland. Vetgedrukte spelers zijn nog immer actief.

Overzicht
Bijgewerkt tot en met de interland tegen  (2-3) op 29 maart 2016

IJslands voetbalelftal
IJsland
Spelers